Центральноевропейская женская баскетбольная лига 2016/2017 — являлся 10 сезоном ЦЕЖБЛ, в котором участвовали женские баскетбольные клубы из 5 стран: Чехия, Германия, Словакия, Австрия, Хорватия.

Регламент 
Турнир проводился в два этапа

1) предварительный — 7 команд, поделены на 2 группы, где играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

3) финальный — по две лучшие команды из групп выходят в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — участники турнира поделены на 2 группы, где с 9 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года команды в группах играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) финальный — лучшие четыре команды второго этапа выходят в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф

Регулярный сезон

Группа «А»

Группа «В»

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Пьештянские чайки 
   Флайинг Фоксес 
 4.  ЖБК Острава

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
  Андреа Райли («Флайинг Фоксес»)
  Тиффани Браун («Пьештянские чайки»)
  Ева Копечка («Валосун»)
  Тереза Печкова («Валосун»)
  Моника Оливер («Пьештянские чайки»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Центральноевропейская женская баскетбольная лига
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе